O direito de nascer pode ser:
O Direito de Nascer (1951), radionovela da Rádio Nacional
O Direito de Nascer (1964), telenovela da TV Tupi, com Isaura Bruno e Amilton Fernandes
O Direito de Nascer (1978), telenovela da TV Tupi, com Eva Wilma e Carlos Augusto Strazzer
O Direito de Nascer (2001), telenovela do SBT, com Dhu Moraes e Jorge Pontual

Ver também

Desambiguações de televisão